Olvés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olvés (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Olvés (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar